Cuvier se puede referir a:

 Cuvier, comuna francesa situada en el departamento de Jura.
 Georges Cuvier (1769-1832), naturalista y zoólogo francés.
 Frédéric Cuvier (1773-1838), zoólogo francés y hermano menor de Georges Cuvier.